Goudel ist der Name folgender Orte:

 Goudel (Garankédey), Dorf in der Landgemeinde Garankédey, Niger
 Goudel (Maïné-Soroa), Dorf in der Stadtgemeinde Maïné-Soroa, Niger
 Goudel (Niamey), Stadtviertel von Niamey, Niger